«Эль-Ха́рби» () — египетский футбольный клуб из города Каир, выступающий в Египетской Премьер-лиге. Основан в 2004 году. Клуб дебютировал в элитной лиге в сезоне 2009/2010. Домашние матчи играет на стадионе Аль-Салам.

История выступлений

Тренеры 
   (май 2009-июнь 10)
   (июль 2010-июль 11)
  Мохамед Хелми (январь 2011-июнь 12)
   (июль 2012-)

Ссылки 
 Профиль клуба на soccerway.com

Появились в 2004 году в Египте
Футбольные клубы Каира